Мојота има више значења:

 Мојота (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мојота (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику